Sabrevois peut se référer à:

Toponymes

Rang Grand-Sabrevois, rang dans Sainte-Anne-de-Sabrevois (municipalité de paroisse), MRC	Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec.
Le Petit-Sabrevois, rang dans Henryville (municipalité), MRC	Le Haut-Richelieu,	Montérégie, Québec.
Rang Petit-Sabrevois, rang dans Sainte-Anne-de-Sabrevois (municipalité de paroisse), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec.
Pont de la Rivière-Sabrevois, pont dans Boucherville (Ville), Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 35' 50" Nord; 73° 27' 15" Ouest.
Sabrevois, village de Sainte-Anne-de-Sabrevois (municipalité de paroisse), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 12' 25" Nord; 73° 13' 49" Ouest.
Parc Sabrevois, parc public de Boucherville (Ville), Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 36' 06" Nord; 73° 25' 56" Ouest.
Rivière Sabrevois, cours d'eau dans Boucherville (Ville), Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 35' 57" Nord; 73° 27' 34" Ouest.
Seigneurie Sabrevois, Saint-Sébastien (Municipalité), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 12' 00" Nord; 73° 09' 00" Ouest.
Sainte-Anne-de-Sabrevois, municipalité, MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec. Coordonnées géographiques: 45° 12' 19" Nord; 73° 13' 41" Ouest.

Viticulture 
 Le Sabrevois, cépage américain.